Млађан Стевановић (Лесковац, 1. јануара 1995) српски је фудбалер.

Статистика

Клупска

Трофеји и награде 
Земун
 Српска лига Београд: 2014/15.

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 

Рођени 1995.
Лесковчани
Српски фудбалери
Везни играчи у фудбалу
Фудбалери Палића
Фудбалери Земуна
Фудбалери Динама Врање
Фудбалери Напретка Крушевац
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије